Leones (y leonés) hace referencia a varios artículos:

Biología 
 León (Panthera leo), animal de la selva africana, es un felino.

Localidades 
 Leones (Trescasas), localidad de la provincia de Segovia, España;
 Leones (Argentina), localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Leones (Villarreal), localidad de la provincia de Herrera, Panamá;
 Leones (Veraguas), localidad de la provincia de Veraguas, Panamá;

Lingúistica 
 El Leonés (asturleonés de León, Zamora y Salamanca), idioma hablado en las provincias españolas de León, Zamora y Salamanca;

Equipos deportivos 
 Itagüí Leones, equipo de fútbol de Colombia.
 Leones de León, equipo de béisbol de Nicaragua.
 Leones de Montería, equipo de béisbol de Colombia.
 Leones de Nariño, equipo de fútbol de Colombia.
 Leones de Ponce, equipo de béisbol de Puerto Rico.
 Leones de Ponce (baloncesto), equipo de baloncesto de Puerto Rico.
 Leones de Santo Domingo, equipo de baloncesto de República Dominicana.
 Leones de Tecuala, equipo de béisbol de México.
 Leones de Yucatán, equipo de béisbol de México.
 Leones del Caracas, equipo de béisbol de Venezuela.
 Leones del Escogido, equipo de béisbol de República Dominicana.
 Leones del Habana, equipo de béisbol de Cuba.